Catlin, puede referirse a:

Lugares

Estados Unidos 

 Catlin, una villa en el estado de Illinois.
 Catlin, un pueblo del estado de Nueva York.
 Catlin, un municipio de Kansas.
 Catlin,  un municipio de Illinois.

Nueva Zelanda 

 The Catlins, un área de Nueva Zelanda.

Personas 

 George Catlin, un pintor estadounidense que se especializó en retratos de nativos.
 George Catlin, un filósofo y cientista político británico.
 Paul Allen Catlin, un matemático norteamericano.

Barcos 

 USS Catlin (AP-19), nombre que llevó, por corto tiempo, el buque SS George Washington.